Руслан Олегович Есин (; род. , Петропавловск-Камчатский, Камчатская область, РСФСР, СССР) — белорусский дипломат. Доктор политических наук.

Биография 
Родился 13 июля 1969 года в Петропавловске-Камчатском. В 1990 году окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище, в 1993 — Белорусский государственный экономический университет, в 1993 — Академию управления при Совете Министров Республики Беларусь, в 1996 — Дипломатическую академию МИД России.

Свою трудовую деятельность на государственной службе начал в 1991 году в Министерстве культуры Республики Беларусь, где работал ведущим специалистом, главным специалистом отдела международных культурных связей. На дипломатическую службу поступил после окончания Дипломатической академии МИД России, в 1996. До 2000 года работал в центральном аппарате Министерства иностранных дел Белоруссии. В 2000 году назначен советником посольства Белоруссии в Венгрии. В венгерском посольстве проработал до 2003 года, после чего, в 2004 году, вновь стал работать в центральном аппарате МИД Белоруссии. Проработав там два года назначен генеральным консулом Белоруссии в Гданьске (Польша). Проработав в генконсульстве до 2011 года, он вновь продолжил работу в центральном аппарате МИД Белоруссии.

В марте 2017 года назначен Чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Японии. В феврале 2019 также был назначен Чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Австралии и Новой Зеландии.

Помимо родного языка владеет английским, польским, немецким и венгерским. Изучает японский.

Является автором двух монографий и около 40 научных публикаций.

Личная жизнь 
Женат, имеет двух дочерей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Белорусского экономического университета
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Выпускники Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Консулы Белоруссии
Послы Белоруссии в Новой Зеландии
Послы Белоруссии в Японии
Послы Белоруссии в Австрии
Консулы других стран в Польше
Доктора политических наук
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании